

Мінерал-Спрінгс — місто, штат Арканзас
 Мінерал-Спрінгс — місто, штат Північна Кароліна